Stor-Igeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Igeltjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Stor-Igeltjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (2,75 ha)

Se även
Igeltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn